Эриксон (, ) — шведская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Эриксон, Аннализа (1913—2011) — шведская актриса.
 Эриксон, Артур (1924—2009) — канадский архитектор.
 Эриксон, Верна (1893—1918) — финская контрабандистка, участница Гражданской войны в Финляндии.
 Эриксон, Георг (1919—2002) — шведский футбольный тренер.
 Эриксон, Густав (1789—1865) — шведский врач, автор множества работ по медицине.
 Эриксон, Джон (1926—2020; наст. имя Иоахим Александр Оттокар Мейбес) — американский (немецкого происхождения) актёр кино и телевидения.
 Эриксон, Дин (род. 1958) — американский киноактёр.
 Эриксон, Дюк (род. 1951) — американский музыкант, композитор и продюсер,
 Эриксон, Иван Матвеевич (?—1811) — генерал-майор, герой войны 1806—1807 годов в Восточной Пруссии.
 Эриксон, Итан (род. 1973) — северо-американский актёр, большую часть ролей сыграл в телевизионных сериалах.
 Эриксон, Кристина (род. 1973) — шведская писательница.
 Эриксон, Лейф (ок. 970 — ок. 1020) — первый европеец, который открыл Северную Америку за пять столетий до Колумба.
 Эриксон, Лейф (1911—1986) — американский актёр театра, кино и телевидения, наиболее известный работами 1940—1950 годов.
 Эриксон, Милтон (1901—1980) — американский психиатр, специализировавшийся на медицинском гипнозе.
 Эриксон, Николай Адольфович (1890—1946) — командир крейсера «Аврора» в октябре 1917 года.
  (1802—1870) — шведский инженер-строитель.
 Эриксон, Рудольф (1872—1937) — шведский конькобежец, автор трёх мировых рекордов.
 Эриксон, Стив (род. 1950) — американский писатель-сюрреалист, критик и журналист.
 Эриксон, Стивен (род. 1956) — канадский писатель-фантаст.
 Эриксон, Тим (род. 1991) — шведский хоккеист, защитник.
  (род. 1965) — шведский писатель, лектор и тренер по лидерству.
 Эриксон, Ханна (род. 1990) — шведская лыжница.
 Эриксон, Хокан (род. 1960) — шведский футбольный тренер.
 
 Эриксон, Эстон Эверетт (1890—1964) — американский филолог.
 Эриксон, Эстрид (1894—1981) — шведская дизайнер и предприниматель.

Топоним 
 Эриксон — тауншип в штате Миннесота, США.
 Эриксон-Глоб — спортивная арена в Стокгольме, Швеция.

См. также 
 Эрикссон

Примечания